El término chile o Chile puede referirse a:

Países 
República de Chile, un país ubicado en el extremo sur de América.
República Socialista de Chile, un país que existió en 1932.

Botánica 
 Chile (en náhuatl, chīlli), nombre común en México y Centroamérica para denominar los frutos picantes de varias especies de plantas solanáceas del género Capsicum. En otros países hispanoparlantes se le conoce como  ají, guindilla o pimiento.
 el nombre común de la planta ''Ceroxylon vogelianum.

 Naves 
 Fragata Chile, construida en Burdeos, Francia, para la Armada de Chile en 1840.
 Chile (buque de pasajeros I, 1840), uno de las primeras naves a vapor en la costa del pacífico, perteneciente a la Pacific Steam Navigation Company.
 Chile (buque de pasajeros II, 1863), construido por Randolph & Elder Ltd., Glasgow para la PSNC.
 Chile (buque de carga III, 1896), construido por Caird & Co. Ltd., Greenock para la PSNC.

 Gastronomía 

 Chile, pimiento picante.

 Chile relleno, platillo de la gastronomía de México.
 Club Chile, club social, deportivo y restaurante tradicional de la ciudad de Punta Arenas.

 Geografía 

 Chile Chico, comuna y pueblo del sur de Chile.
 República de Chile, localidad en el municipio Viñales, provincia Pinar del Río, Cuba.

 Zoología 
 Chile, el nombre común de los peces marinos de la familia Synodontidae.

 Otros lugares 

 Avenida Chile, vía arteria que recorre la ciudad de Bogotá de oriente a occidente.Avenida Chile (estación),''' estación de TransMilenio.